Heiden kan syfta på:

 Heiden (auktor) – en auktorsförkortningför flera personer

Personer
 Elizabeth Heiden (1959–), en amerikansk skridskoåkare och cyklist
 Erhard Heiden (1901–1933), en tysk SS-Sturmbannführer
 Eric Heiden (1958–), en amerikansk före detta skridskoåkare och tävlingscyklist
 Fjodor Heiden (1821–1900),  en rysk general
 Siem Heiden (1905–1993), en nederländsk hastighetsåkare på skridskor

Geografi

Schweiz 

 Heiden, Appenzell Ausserrhoden, ort och kommun, Appenzell Ausserrhoden,

Tyskland 

 Heiden, Nordrhein-Westfalen – en kommun i Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Münster, 
 Heiden, Lage – en ort i Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Münster,